Trulla steht für:

 Trulla Bluff, Südliche Sandwichinseln
 Trulla, Bezeichnung für Erlebnispark Tripsdrill